Пушечный (Артиллерийский, Арсенальный) двор — комплекс исторических зданий в Казани, на территории Казанского кремля, построенный в XVII—XIX веках. Состоит из четырёх корпусов. Объект культурного наследия федерального значения.

История 
Пушечный двор возник во второй половине XVII века на территории, где во времена Казанского ханства размещалась ханская гвардия. Представлял собой предприятие для ремонта и производства оружия. Первоначально представлял собой единственный П-образный корпус, позднее — каре из нескольких зданий, окружавших литейный двор и размещённых между главной улицей кремля и его стеной, в промежутке между Пятигранной и Северо-Западной башнями. В конце XVIII века территория двора была расширена за счёт ликвидированного Троице-Сергиевского монастыря. Пушечный двор перестал функционировать после пожара в кремле, случившегося в 1815 году. В дальнейшем здания были переданы Юнкерскому училищу.

Комплекс 
Комплекс включает четыре корпуса — восточный (главный), южный (наиболее старый), северный и западный.

Восточный корпус, выходящий на главную кремлёвскую улицу (ныне проезд Шейнкмана), построен в первой половине XVIII века, перестроен в 1836 году и в первой половине XX века, в 1997—2004 годах отреставрирован. Первоначально был предназначен для размещения оружейного завода и арсенала. Впоследствии в нём находились квартиры офицерского состава Юнкерского училища, в первой половине XX века оборудована солдатская столовая. Здание состоит из трёх двухэтажных объёмов с соединяющими их одноэтажными частями. Внешнее оформление в стиле барокко. Цоколь здания рустован, в межоконных промежутках — лопатки, а на двухэтажных объёмах — пилястры. Центральный объём венчает восьмигранный шпиль с куполом в форме вазона (добавлен при реставрации). Шпиль увенчан флюгером с надписью «Пушечный двор» и изображением Зиланта.

Северный корпус, построенный в XVII веке, перестраивался в XVIII веке и в начале XX века, отреставрирован с элементами воссоздания в 1997—1999 гг. (восстановлен облик конца XVIII — начала XX века) Первоначальная функция корпуса — цеха оружейного завода, в XIX веке оборудован под квартиры офицерского состава. В 1990-х гг. корпус был временной резиденцией президента Татарстана, ныне — представительское здание аппарата президента Татарстана. Корпус двухэтажный на цокольном этаже, с симметричным классическим фасадом, примыкает к северному ризалиту восточного корпуса через небольшой объём шириной в два окна, к которому на уровне цоколя примыкает терраса с балюстрадой, на её уровень ведут лестницы с двух сторон.

Южный корпус построен в первой половине XVII века. При реставрации в 1998—2005 гг. восстановлен облик по состоянию на XVII век, в здании разместился музей истории Казанского кремля.

Примечания

Литература 
 Абдуллин Х. М. «Выбор этого города отвечал всем стратегическим соображениям». Из истории Казанского пушечного двора и арсенала. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 2. — С.51-53.

Казанский кремль